

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Maziarnia – część miasta Tomaszów Lubelski
 Maziarnia – część wsi Majdan Nowy w woj. lubelskim, w pow. biłgorajskim, w gminie Księżpol
 Maziarnia – kolonia w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Żmudź
 Maziarnia – część wsi Wilcza Wola w woj. podkarpackim, w pow. kolbuszowskim, w gminie Dzikowiec
 Maziarnia – część wsi Huta Różaniecka w woj. podkarpackim, w  pow. lubaczowskim, w gminie Narol
 Maziarnia – część wsi Moszczanica w woj. podkarpackim, w pow. lubaczowskim, w gminie Stary Dzików
 Maziarnia – część wsi Albigowa w woj. podkarpackim, w pow. łańcuckim, w gminie Łańcut 
 Maziarnia – wieś w woj. podkarpackim, w pow. niżańskim, w gminie Harasiuki
 Maziarnia – wieś w woj. podkarpackim, w pow. stalowowolskim, w gminie Bojanów

Inne 
 Maziarnia (Zbiornik Łęg) – sztuczny zbiornik wodny na rzece Łęg w woj. podkarpackim, w pow. kolbuszowskim, w gminie Raniżów i gminie Dzikowiec

Zobacz też 
 Maziarnia Strzelecka